Rovte so odmaknjen kraj, zlasti v hribovitem svetu.

Rovte so tudi krajevno ime v Sloveniji:

 Rovte, Logatec, naselje v občini Logatec
 Rovte, Radovljica, naselje v občini Radovljica
 Rovte v Selški dolini, naselje v občini Škofja Loka

 Logaško-Žirovske Rovte (Rovtarsko hribovje), hribovje

Glej tudi 
 Rovt
 Župnija Rovte

Naselja v Sloveniji